Il National Invitation Tournament 1950 fu la 13ª edizione del torneo. Venne vinto dal City College of New York; il  miglior giocatore del torneo fu Ed Warner.

Squadre

Risultati

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1950
1950